Сельское хозяйство СССР — крупная отрасль экономики СССР. Сельское хозяйство занимало второе место (после промышленности) в производстве валового общественного продукта и национального дохода СССР.

В начале 1980-х СССР занимал 1-е место в мире по производству пшеницы, ржи, ячменя, сахарной свеклы, картошки, подсолнуха, хлопка, молока, 2-е по поголовью овец, 3-е — по общему объёму производства сельскохозяйственной продукции, поголовью крупного рогатого скота, сбору зерна. Численность занятых в сельском хозяйстве (1985) составляла около 28 млн человек (около 20 % занятых в народном хозяйстве СССР).

В СССР с конца гражданской войны существовал дефицит продуктов питания. В различных регионах страны часто ощущалась острая нехватка в свободной продаже в магазинах мяса и мясопродуктов, мяса птицы, свежей и мороженой рыбы, сливочного масла, гречки, яиц.

СССР также являлся крупным экспортёром многих видов сельскохозяйственных продуктов (зерна, хлопка, растит. и животного масла, пушно-мехового сырья и др.).

Климатические условия 
На трёх пятых территории СССР сумма активных температур за вегетационный период составляла меньше 1500 градусов, седьмую часть площади занимали пустыни, а около трети горы. Две третьих пахотных земель находились в районах с опасностью засухи. В некоторых районах почвы были подвержены ветровой эрозии, некоторые земли имели повышенную засолённость. В северных районах многие почвы имеют избыточную влажность, заболочены, засорены камнями, имеют повышенную кислотность и нуждаются в мелиоративных работах и предотвращении водной эрозии почв.

Сельхозугодия 
Общая площадь сельскохозяйственных угодий в СССР составляла 606,1 миллионов гектаров, в том числе пашня 227,4 миллиона гектаров (37,5 %), природные сенокосы 40,9 миллиона гектаров (6,8 %), природные пастбища 332,3 миллиона гектаров (54,8 %). Большая часть угодий требовала улучшений: 10 миллионов гектаров пашни и 23 миллиона гектаров сенокосов и пастбищ в осушении, свыше 65 миллионов гектаров пашни в известковании, 26 миллионов гектаров пашни и 100 миллионов гектаров природных кормовых угодий с засоленными почвами в гипсовании и мелиоративной обработке, около 180 миллионов гектаров эрозионно опасной пашни в почвозащитных мероприятиях, а в южных засушливых районах использование орошения. Всего в результатет природно-хозяйственного районирования территории СССР в 1983 году было выделено 3 природных пояса, 14 зон, 68 провинций, 284 округа и внутри областей (краев) 498 районов.

Организационная структура 
В сельском хозяйстве СССР выделялись два основных производственных сектора:
 государственный (совхозы, племенные и конные заводы, птицефабрики, учебно-опытные и экспериментальные хозяйства и т. д.)
 кооперативный (колхозы, межколхозные предприятия, межколхозные объединения)

На конец 1974 было 17,7 тыс. совхозов и 30 тыс. колхозов, которые являлись основными производителями сельскохозяйственной продукции и обеспечивали государственные закупки зерна, хлопка-сырца, сахарной свёклы, подсолнечника на 100 %, картофеля — на 82 %, овощей — на 94 %, скота и птицы — на 87 %, молока — на 95 %, яиц — на 93 %, шерсти — на 84 %. В пользовании с.-х. предприятий и хозяйств на 1 ноября 1974 находилось 551,5 млн га с.-х. угодий, в том числе 225,3 млн га пашни, 38,3 млн га сенокосов, 281,8 млн га пастбищ.
Некоторые сельскохозяйственные продукты (картофель, овощи, продукция животноводства) производились также в подсобных хозяйствах, в основном для личного потребления.

Отрасли 
В валовой продукции сельского хозяйства СССР в 1986 году на долю растениеводства приходилось 45 %, животноводства — 55 %.

Растениеводство 

Сельскохозяйственные угодья занимают (по состоянию на 1986 год) 559 млн га, в том числе:
 пашня — 227,4 млн га,
 сенокосы — 33,7,
 пастбища — 292,8.

Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур — 210,3 млн га, из них:
 зерновые культуры — 116,5 млн га,
 кормовые — 71,4,
 технические — 13,7,
 картофель и овоще-баштанные культуры — 8,7.

В структуре посевных площадей зерновых культур в СССР преобладала пшеница — 55,3 % (1970 год), ячмень — 17,0 %, рожь — 8,5 %, овёс — 7,8 %, зернобобовые — 4,3 %, просо, гречиха — 3,9 %, кукуруза — 2,9 %, рис — 0,3 %. В структуре посевных площадей технических культур: подсолнечник — 33,0 %, сахарная свёкла — 23,2 %, хлопчатник — 19,0 %, лён-долгунец — 8,8 %, конопля — 1,4 %, другие — 14,6 %.

Основная продукция: зерно (РСФСР — почти 3/5 валового сбора, УССР — больше 1/5, Казахстан — свыше 1/8). По производству хлопка-сырца выделяются республики Средней Азии — почти 9/10 валового сбора (особенно Узбекистан — около 2/3), сахарной свёклы — Украина (свыше 1/2) и РСФСР (свыше 1/3), льноволокна (в 1986 году произведено 366 тыс. тонн) — РСФСР (свыше 1/3), УССР (около 1/3) и Белоруссия (свыше 1/4), семян подсолнечника (произведено 5,3 млн тонн) — РСФСР (около 1/2), УССР (около 1/2), картофеля (произведено 87,2 млн тонн), овощей (произведено в 1970 году — 21,2 млн тонн).

Животноводство 
Поголовье птицы (1986 год) — 1174,2 млн голов. Производство яиц (1986 год) — 80,7 млрд штук, шерсти — 469,1 тыс. тонн.
Графики по показателям развития животноводства СССР

Производительность труда

Потери сельхозпродукции

Голод в СССР

Голод 1922 — 1923 годов

Голод 1933 — 1934 годов

Голод 1946 — 1947 годов

Карточная система распределения продуктов

См. также 
 Зерновой кризис 1963 года в СССР
 Неурожаи в СССР
 Освоение целины
 «Рязанское чудо»

Примечания

Ссылки 
 Сельское хозяйство России в XX веке (Сборник статистико-экономических сведений за 1901—1922 гг.) Издательство Наркозема «Новая деревня», Москва, 1923
 Сельское хозяйство СССР 1925—1928 (Сборник статистических сведений к XVI Всесоюзной партконференции) Статистическое издательство ЦСУ СССР, Москва, 1929
 Основные элементы сельскохозяйственного производства СССР 1916, 1923—1927 гг. Статгосиздат ЦСУ СССР, Москва, 1930
 Сельское хозяйство от VI к VII съезду советов Москва, 1935
 Сельское хозяйство СССР. Ежегодник. 1935 Государственное издательство колхозной и совхозной литературы «Сельхозгиз», Москва, 1936
 Сельское хозяйство Союза ССР 1939 (Статистический справочник) Госпланиздат, Москва, 1939
 Социалистическое сельское хозяйство СССР 1939 (Статистический сборник) Госпланиздат, Москва-1939-Ленинград
 СССР и страны мира в цифрах: Сельское хозяйство